Сагене́й () — полноводная река в Восточной Канаде, на территории провинции Квебек. Река вытекает из озера Сен-Жан, впадает в эстуарий реки Святого Лаврентия, образуя фьорд. Длина реки составляет 314 км, площадь водосборного бассейна — 90 тыс. км². Воды реки используются несколькими целлюлозно-бумажными и алюминиевыми заводами, а также каскадами ГЭС. Суровая северная природа долины реки — важный объект канадского экологического туризма.

Гидрография 
Истоком Сагеней считается речка Перибонка, начинающаяся в горах Отиш и впадающая в озеро Сен-Жан. Общая длина достигает реки таким образом достигает 764 км. Ниже города Шикутими долина имеет вид фьорда глубиной до 300 м. Во время сильных морских приливов, нагон воды ощущается в 100 километрах выше устья. Средний расход воды близ истока из озера Сен-Жан 1470 м³/с. Ледостав на реке наблюдается с ноября по апрель. Возможны сильные половодья; самое разрушительное наводнение произошло 18-22 июля 1996 года (см. Наводнение на Сагеней).

Туризм 
В долине реки расположен заповедник, привлекающий туристов. Популярные развлечения: фотоохота, плавание по фьорду, в котором встречаются белуха и гренландская акула.

Хозяйственная деятельность 

Нижняя часть бассейна представляет собой оазис хозяйственной деятельности человека среди более суровых и безлюдных регионов северного Квебека, окружающих долину реки. На самой реке возведён каскад ГЭС (общей мощностью свыше 2 ГВт), на базе которых работают целлюлозные предприятия и алюминиевый комбинат в Арвиде. Население бассейна реки сосредоточено в агломерации Сагеней с населением порядка 150 тыс. человек. Это самый консервативный регион провинции и почти полностью франкоязычный.

История 
Ранее бассейн реки населяли индейские племена, в ходе французской колонизации (см. Новая Франция) она стала важной транспортной артерией в ходе торговли мехом в 16-17 веках. Заселена долина реки была только в конце XIX века. В это же время появилась Легенда о Сагеней (северный аналог тропического Эльдорадо), повествующая о существовании сказочно богатой страны под названием Королевство Сагеней (Сагней), где жило множество светловолосых людей, владеющих складами золота, серебра и меха, поиски которого не давали покоя французским исследователям Канады (Жак Картье и другие) в период великих географических открытий.

Примечания

Литература 
 Clarence Hogue, André Bolduc et Daniel Larouche, Québec, un siècle d'électricité, Montréal, Libre Expression, 1979, 406 p. (ISBN 2-89111-022-6)
 Alain Dumas (photographies), Yves Ouellet (texte), Le Fjord du Saguenay, éditions du Trécarré, Saint-Laurent (Québec), 1993, 160 pages. ISBN 2-89249-451-6
 Archives publiques du Canada, Cartes géographiques du seizième siècle se rapportant au Canada, Ottawa, 1958, 305 pages.
 Carl Moreland, David Bannister, Antique Maps, Phaidon-Christie’s, Oxford, 1986, 314 pages.
 Clément Imbert, «En remontant le fjord qui terrifia les colons», GEO, no 404, octobre 2012, p. 90-94.
 Hamelin, Louis-Edmond, Biondo, Stéfano, Bouchard Joë, L’apparition du Nord selon Gérard Mercator, Septentrion, 2013, 192 pages.
 Jeff Murray, Terra Nostra, Les cartes du Canada et leurs secrets 1550—1950, Septentrion, 2006, 192 pages.
 R. Litalien, Jean-François Palomino, Denis Vaugeois, La mesure d’un continent. Atlas historique de l’Amérique du Nord 1492—1814, Presses de l’Université Paris-Sorbonne & Septentrion, 2007, 299 pages.
 Marcel Trudel, Atlas de la Nouvelle-France, Les Presses de l’Université Laval, 1968, p. 108—109.
 Marcel Trudel, "L’Europe en quête de l’Asie ", Cahiers de géographie du Québec, vol. 3, no 6, 1959, p. 85-94.
 Michael Swift, Cartes du monde à travers l’histoire, GÉO/Prisma Presse, 2008, 256 pages.
 Russel Bouchard, Une histoire de la navigation sur le Saguenay, Chicoutimi, 2009, 417 pages.
 Victor Tremblay, «Les premières pages de l’histoire du Saguenay. Jacques-Cartier et le Saguenay. Vers le Royaume Légendaire», dans The Canadian Historical Association, Report of the Annual Meeting, vol. 4, no 1, 1925, p. 40-49.
 Victor Tremblay, «Le Saguenay dans la cartographie de 1536 à 1600», Saguenayensia, juillet-août 1963, pp. 76-82.
 Victor Tremblay, «Le nom de Saguenay dans l’histoire», Saguenayensia, septembre-octobre-novembre-décembre 1963, pp. 98-103.
 Victor Tremblay, «Le nom de la région du Saguenay», Saguenayensia, novembre-décembre 1979, pp. 147—151.

Ссылки 
 

Притоки реки Святого Лаврентия
Сагеней
Реки Квебека